Древнескандина́вский язы́к — язык северогерманской группы германской ветви индоевропейской языковой семьи. Пришёл на смену протоскандинавскому языку приблизительно в VII веке. В XI веке викинги (варяги, норманны) и иные носители древнескандинавского языка проживали на обширной территории от Винланда (Америки) до Волги. На древнескандинавском языке была создана , включающая «Эдду» и саги Снорри Стурлусона. К XV веку древнескандинавский язык развился в современные языки скандинавской группы (исландский, фарерский, норвежский, датский и шведский).

Территория распространения и диалекты 
В древнескандинавском выделялось три основных диалекта: восточный, западный и древнегутнийский:
 Древнеисландский язык во многом был тождественен древненорвежскому. Вместе они формировали западный диалект древнескандинавского языка, на котором также говорили в поселениях в Ирландии, Шотландии, острове Мэн и в норвежских поселениях Нормандии. 
 Восточный диалект использовался в Дании, Швеции, в варяжских поселениях на территории Руси, в восточной Англии и в датских колониях Нормандии. В XIV веке завершилось длившееся несколько веков завоевание шведами Финляндии, в результате которого там обосновалось шведское меньшинство.
 На древнегутнийском говорили на острове Готланд и в нескольких колониях на востоке. Древнегутнийский иногда относят к восточным диалектам, однако в нём можно найти и собственные черты, не характерные для двух других диалектов.

Восточный и западный диалекты формировали диалектный континуум без чёткой географической границы. Так, например, черты, характерные для восточного диалекта, обнаруживаются в восточной Норвегии, хотя древненорвежский входил в число западных диалектов. И наоборот, черты, характерные для западных диалектов, найдены в Швеции.

Самоназвание 
В древнеисландских памятниках встречается упоминание «датского языка» (др.-исл. dǫnsk tunga) как общее название языков народностей Скандинавии в период примерно с 800 по 1050 гг.. В XII веке исландский свод законов Грагас (, то есть «Серый гусь») сообщает, что шведы, норвежцы, даны и исландцы говорят на одном языке, dǫnsk tunga («датский язык»; носители восточного диалекта сказали бы dansk tunga). Для обозначения западного диалекта языка использовалось также  название norrœnt mál («северная речь»).

Эволюция 
Приблизительно во II веке нашей эры от прагерманского языка (предка всех групп германской ветви индоевропейской семьи) отделился , о котором нам известно главным образом благодаря кратким  руническим надписям старшего футарка. Иногда протоскандинавский язык рассматривается в качестве северо-западного диалекта  прагерманского языка, так как по сохранившимся надписям существенные различия между ними выявить затруднительно.

К VIII веку окончательно складывается самостоятельный древнескандинавский язык. В средневековых источниках можно найти указания на то, что в Раннем Средневековье сохранялась определённая взаимопонятность между носителями древнескандинавского, древнесаксонского и древнеанглийского языков. В Скандинавии на протяжении этого периода сохраняется общий диалектный континуум: различия в говорах не препятствовали носителям языка в общении. 

После переселения скандинавов в Исландию и на Фарерские острова (конец VIII века) между речью островитян и жителей континентальной Скандинавии стали нарастать различия. Это привело к образованию двух групп диалектов: западноскандинавской и восточноскандинавской. С рубежа XII-XIII веков датский диалект стал испытывать влияние немецкого языка, которому способствовали отношения с Ганзейским союзом. Это, а также географическое разделение и множество локальных изменений привели в середине-конце XIV века к сепарации диалектов. Норвежский лингвист Арне Торп определяет XIII-XV века как отдельный переходный этап развития древнескандинавского языка.

Окончательное разделение древнескандинавского на самостоятельные скандинавские языки принято относить к XV веку. В этом столетии письменный древнескандинавский по традиции продолжал широко использоваться, хотя уже не отражал устной речи скандинавских народов.

Современные потомки 
Потомками западного диалекта древнескандинавского языка являются западноскандинавские языки: исландский, фарерский, норвежский и вымерший язык норн, использовавшийся на Оркнейских и Шетландских островах. Потомками восточного диалекта древнескандинавского языка являются датский и шведский языки.

Хотя норвежский язык исторически является потомком западного диалекта, в течение долгого времени на его развитие оказывали сильное влияние восточноскандинавские языки, поскольку Норвегия находилась сначала под властью датчан (Кальмарская и Датско-норвежская уния), а затем — шведов (Шведско-норвежская уния). Также на датский, шведский и норвежский языки существенно повлиял средненижненемецкий язык во время господства Ганзейского союза на Балтийском море. Поэтому эти языки достаточно схожи с точки зрения орфографии, фонетики, лексики и грамматики, а между их носителями всё ещё сохраняется относительная взаимопонятность.

Среди всех скандинавских языков меньше всего за последнюю тысячу лет изменились исландский и фарерский, однако с тех пор как Фареры отошли Дании, фарерский также попал под влияние датского языка. Современный письменный исландский происходит из древнескандинавской фонемной письменной системы. Современные исландцы могут читать на древнеисландском, который лишь немного отличается порядком слов, правописанием и семантикой. Произношение, однако, особенно в части гласных фонем, изменилось как минимум настолько, насколько оно успело измениться в других скандинавских языках. Фарерский сохраняет множество схожих черт.

Влияние на другие языки 
Слова, заимствованные из древнескандинавского, имеются во многих европейских языках: английском, нормандском, шотландском (как германском, так и кельтском), ирландском, русском, финском и эстонском. 

В частности, английский язык заимствовал из древнескандинавского порядка 2000 слов. В области действия датского права на территории Англии большинство населения составляли скандинавы, поэтому там влияние было особенно значительным (с чем связывают утрату английским языком падежей и категории грамматического рода). В 2016 году было высказано предположение о том, что древнеанглийский язык на исходе своего существования был полностью замещён древнескандинавским, так как пришедший ему на смену среднеанглийский язык синтаксически ближе к древнескандинавскому, чем к англосаксонскому.

В русский язык из древнескандинавского пришли такие слова, как варяг (væringi), витязь (víkingr), кнут (knútr), скот (skattr), сельдь (síld), стяг (stǫng), ябеда (embætti), ларь (lárr), пуд (pund), крюк (krókr), якорь (akkeri), ящик (eski), , через саамское посредство — акула (hákarl). Также древнескандинавское происхождение имеют распространённые в России имена Олег (Helgi) и Ольга (Helga), Игорь (Yngvarr), Глеб (Guðleifr), Аскольд (Höskuldr).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сетевая библиотека древнескандинавской литературы
 База данных по древнескандинавской лексике
 Словарь древнескандинавского языка (автор Gerhard Köbler)
 Краткий словарь древнеисландского диалекта

Скандинавские языки
Средневековые языки